Seul contre tous peut faire référence à :
 Seul contre tous (), film américain réalisé par George Arthur Durlam, sorti en 1931 ;
  (Rails Into Laramie), film américain réalisé par Jesse Hibbs en 1954 ;
 Seul contre tous, film français réalisé par Gaspard Noé en 1998 ;
 Seul contre tous (Crawl Space), épisode de la série télévisée Breaking Bad diffusé en 2011 ;
 Seul contre tous, émission de radio française (2014) ;
 Seul contre tous (Concussion), film américain réalisé par Peter Landesman en 2015.